Rühlsbach ist ein geographischer Name:

 Rühlsbach (Nordrach, Fluss), linker Zufluss der Nordrach nach Hintertal, Gemeinde Nordrach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Rühlsbach (Nordrach, Ort), Hof der Gemeinde Nordrach im Ortenaukreis, Baden-Württemberg